Rodokmen rodiny Coppolových představuje genealogickou tabulku umělecky zaměřené americké rodiny s kořeny v jihoitalském městě Bernalda, ležícím v provincii Matera.

Výchozí osobou – střenou, je Carmine Coppola, který žil v letech 1910–1991. Mezi členy rodiny se řadí režiséři, hudebníci či herci, držitelé Oscarů, Zlatých glóbů a dalších uměleckých ocenění.

Rodokmen

Odkazy

Reference

Související články 
 Coppola

 
Coppola
Americké rodiny